Becquigny puede referirse a: 

 Becquigny, comuna francesa situada en Aisne.
 Becquigny, comuna francesa situada en Somme.